Сиди-Бель-Аббес:

 Сиди-Бель-Аббес — город на северо-западе Алжира.
 Сиди-Бель-Аббес — провинция (вилайя) в северо-западной части Алжира.